Alfredo Marchionneschi – calciatore italiano
 Teatro Marchionneschi – teatro di Guardistallo